I. Kambüszész perzsa király (i. e. 602–559)
 II. Kambüszész perzsa király (i. e. 558–522)